Yancheng kan avse följande platser i Kina:

 Yancheng – stad på prefekturnivå, Jiangsu-provinsen
 Yancheng Nanyang Airport
 Yancheng, Luohe – stadsdistrikt, Henan-provinsen